Under steht für:

 eine Schweizer Spielkarte, siehe Unter

Under ist der Nachname

 der estnischen Dichterin Marie Under (1883–1980)